Il toponimo Rukomo può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Rukomo, settore del Distretto di Gicumbi
Rukomo, settore del Distretto di Nyagatare